«Ребята с Сиреневой улицы» — советский фильм 1974 года (вышел в прокат в 1976) киностудии «Грузия-фильм» режиссёра Нинель Неновой-Цулаи.

Сюжет 
Зима 1941 года, Великая Отечественная война. Эшелон с эвакуированными ребятами из детского дома разбомблен, вожатая Лена выводит детей доходит до ближайшего прифронтового населённого пункта, где оказывается военный аэродром. Командование решает отправить детей в тыл на транспортном самолёте, и сопровождать его на истребителе поручает молоденькому лётчику младшему лейтенанту Зауру Джаши. Дети боятся лететь, но Заур быстро развеивает их страхи, завоёвывая доверие детей, ведь он сам почти ребёнок, и хорошо помнит свои детские проказы: разбитое стекло во время игры в футбол, побег из дома в сражающуюся Испанию, кошку, которую спустил на парашюте на виду у всего города. Когда транспортник уже идёт посадку появляются немецкие самолёты, и Заур на своем истребителе идёт на врага принимая неравный бой, сам погибая спасает детей.

В ролях 
 Кока Кикабидзе — Заур Джаши
 Димитрий Гугунава — Заур в детстве
 Андрей Левин — Вася Чижов
 Нато Цулая — Лена
 Гия Вольский — Буза
 А. Мамасахлисова — бабушка Дареджан
 Юрий Суханов — Кузмич
 Нино Долидзе — подруга Заури
 Вахтанг Рогава — друг Заури
 Вахтанг Цикория — друг Заури
 Каха Мхеидзе — друг Заури
 Софико Чиаурели — Генриэтта
 Борис Ципурия — сосед Заури
 Джемал Гаганидзе — сосед Заури

Источники 
 В Батуми идёт киносъёмка (Беседа с режиссером Н. Неновой о работе над худож. фильмом « Ребята с Сиреневой улицы») // Советская Аджария, 8 сентября 1973
 Ребята с Сиреневой улицы // Советские художественные фильмы: 1974—1975. — М.: Нива России, 1995. — стр. 103
 ბიჭები იასამნის ქუჩიდან // უნივერსალური ენციკლოპედიური ლექსიკონი : [3 ტომად] / შეადგინა ალექსანდრე ელერდაშვილმა. — I-ლი გამოც.. — თბ.: ფანტაზია, 2006.
 Ребята с Сиреневой улицы // Госфильмофонд России
Фильмы СССР 1974 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Фильмы о Великой Отечественной войне